Fannizadeh est un patronyme iranien pouvant désigner:

Patronyme
 (1967-2016), marionnettiste iranienne
Parviz Fannizadeh (1937-1980), comédien de cinéma et de télévision iranienne

Homonymie de patronyme
Patronyme iranien